А́ткінсон () — англомовне прізвище. Походить як патронімічна форма від середньоанглійського особового імені Аткін (Atkin). Особове ім'я Аткін є однією з багатьох зменшувальних форм особового імені Адам.

Прізвище Аткінсон особливо поширене у Північній Англії. Прізвище відповідає шотландському Aitchison.

Відомі носії 
 Алія Аткінсон (;  1988) — ямайська плавчиня.
  (; 1831—1892) — 10-й прем'єр-міністр Нової Зеландії (1876—1877; 1883—1884; 1884 та 1887—1891).
 Джейн Аткінсон (;  1959) — американська актриса.
  (;  1984) — британська модель та акторка.
 Джордж Френсіс Аткінсон (; 1854—1918) — американський ботанік, автор великої кількості ботанічних таксонів.
 Джульєтт Аткінсон (; 1873—1944) — колишня американська тенісистка.
 Кейт Аткінсон (;  1951) — британська письменниця, драматургиня, авторка новел і романів.
  (;  1989) — американський хокеїст, нападник.
 Кетлін Аткінсон (; 1875—1957) — колишня американська тенісистка.
  (;  1979) — професійний австралійський ралійний автогонщик.
 Люсі Аткінсон (; 1820—1863) — англійська мандрівниця.
 Майк Аткінсон (;  1994) — бельзький та англійський футболіст, захисник/півзахисник.
 Марк Аткінсон (;  1970) — новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Мартін Аткінсон (;  1971) — англійський футбольний арбітр.
 Натаніель Аткінсон (;  1999) — австралійський футболіст, захисник.
 Рон Аткінсон (;  1939) — англійський футболіст, футбольний тренер й коментатор.
 Ровен Аткінсон (;  1955) — актор, виконавець ролі містера Біна.
 Сідней Аткінсон (; 1901—1977) — південноафриканський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1928) та срібний олімпійський призер (1924).
 Стів Аткінсон (; 1948—2003) — канадський хокеїст.
  (;  1944) — англійський економіст.
 Шарлотт Аткінсон (;  1996) — британська плавчиня, чемпіонка Європи з водних видів спорту (2018).

Примітки 

Патронімічні прізвища